Boxdorf ist der Name folgender Orte:

 Boxdorf (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Boxdorf (Floß), Ortsteil der Gemeinde Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Boxdorf (Moritzburg), Ortsteil der Gemeinde Moritzburg, Landkreis Meißen, Sachsen
 Boxdorf (Nürnberg), Ortsteil der Stadt Nürnberg, Bayern

Siehe auch:
 Poxdorf
 Bocksdorf